Municipio de Russell puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Russell (condado de Lafayette, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lafayette.
 Municipio de Russell (condado de White, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de White.
 Municipio de Russell (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de LaMoure.
 Municipio de Russell (condado de Lawrence, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.
 Municipio de Russell (condado de Putnam, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Putnam.
 Municipio de Russell (condado de Russell, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Russell.
 Municipio de Russell (condado de Camden, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Camden.
 Municipio de Russell (condado de Macon, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Macon.
 Municipio de Russell (condado de Geauga, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Geauga.